La famille Godebski {branche des Godziemba) est une famille d'origine polonaise qui a donné plusieurs personnalités liées au monde des lettres et des arts.

Cyprian Godebski (1765-1809), officier, poète et nouvelliste polonais. Père du suivant.
 (1801-1869), homme de lettres polonais. Père du suivant.
Cyprien Godebski (1835 - 1909), sculpteur français. Père des suivants.
Franz Godebski (1866-1948), violoniste et compositeur.
Misia Sert née Godebska (1872-1950), pianiste et égérie de nombreux artistes, mariée en premières noces avec Thadée Natanson.
Cyprien dit Cipa Godebski (1875-1937), homme de lettres et demi-frère de Misia. 
 François Godebski (1940-1997), peintre et sculpteur français, petit-fils de Cyprien Godebski.

Portraits

Notes et références 

Famille d'artistes français
Famille noble polonaise